Obrist är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aloys Obrist (1867–1910), tysk musikvetare
 Christian Obrist (född 1980), italiensk friidrottare
Hans-Ulrich Obrist (född 1968), schweizisk konsthistoriker
 Hermann Obrist (1862–1927), schweizisk skulptör
 Johann Georg Obrist (1843–1901), österrikisk skriftställare
 Rudolf Obrist (1809–1868), schweizisk målare
 Walther Obrist (1878–1936), österrikisk skriftställare

Tyska efternamn